Gaius Memmius was de naam van verschillende personen uit de Romeinse oudheid:
 Gaius Memius (aedilis plebis) - aedilis plebis voor 210 v.Chr. die de eerste Cerealia organiseerde
 Gaius Memmius (praetor in 172 v.Chr.) - praetor in 172 v.Chr.
 Gaius Memmius (tribunus plebis in 111 v.Chr.) - volkstribuun in 111 v.Chr. en opsteller van de lex Memmia
 Gaius Memmius (tribunus plebis in 89 v.Chr.) - volkstribuun in 89 v.Chr.
 Gaius Memmius Gemellus - partijganger van Pompeius, dichter, redenaar en volkstribuun in 66 v.Chr.
 Gaius Memmius (tribunus plebis in 54 v.Chr.) - volkstribuun in 54 v.Chr., zoon van bovenstaande Gaius
 Gaius Memmius (praetor in 58 v.Chr.) - praetor in 58 v.Chr.
 Gaius Memmius (consul suffectus in 34 v.Chr.) -  consul suffectus in 34 v.Chr., zoon van bovenstaande Gaius
 Gaius Memmius Regulus - consul suffectus in 63 n.Chr.
 Gaius Memmius Fidus Iulius Albius - veldheer en consul suffectus in de tweede eeuw n.Chr.

Volgens Vergilius was de naam "Memmius" afgeleid van de naam van Mnestheus, een van Aeneas' reisgenoten.

Zie ook: Gens Memmia